Янне Хейсканен (; ) — финский барабанщик и бывший член рок-группы «The Rasmus», член группы «Lovestone».

Биография 
Янне научился играть на барабанах в 12 лет. С 1995 по 1999 год он был частью оригинальной группы «The Rasmus», так как группа была основана, когда её члены были друзьями и одноклассниками. Янне был барабанщиком группы на протяжении первых 3 студийных альбомов (Peep, Playboys и Hell of a Tester), вплоть до 1999 года. Впоследствии он отделился от группы из-за разногласий, и создал свою собственную группу под названием «Lovestone».

Погиб 27 октября 2022 года в результате аварии на мотоцикле.

Примечания

Ссылки 
 Lovestone
 The Rasmus

Рок-музыканты Финляндии
Ударники Финляндии
Погибшие в мотоциклетных авариях